Brimfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brimfield (Illinois)
 Brimfield (Indiana)
 Brimfield (Massachusetts)
 Brimfield (Ohio)
 Brimfield Station (Ohio)

in England:
 Brimfield (Herefordshire)

Brimfield ist der Name mehrerer Townships in den Vereinigten Staaten:
 Brimfield Township

Brimfield ist der Familienname von:

 Bill Brimfield (1938–2012), US-amerikanischer Jazztrompeter